Salitre kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Serra do Salitre (ort), Minas Gerais, 
 Salitre (kommun), Ceará,

Mexiko 

 El Salitre (ort i Mexiko, Sinaloa), Salvador Alvarado, 
 El Salitre (ort i Mexiko, Zacatecas, Villa Hidalgo), 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar